Pachanca (o patranca) es un nombre común dado en el archipiélago de Chiloé (Chile) a las aves del género Spheniscus, conocidas comúnmente como pingüinos. En particular, alude a las dos especies que se pueden ver en las islas:
 Spheniscus magellanicus, también llamado pingüino magallánico o pingüino patagónico;
 Spheniscus humboldti, también llamado pingüino de Humboldt.